Unibus (DEC), bustechnologie van Digital Equipment Corporation
Unibus (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk